De Lampornithini  (juweelkolibries) is één van de drie geslachtengroepen in de onderfamilie Trochilinae, die weer onderdeel is van de kolibriefamilie (Trochilidae). Deze geslachtengroep bestaat uit zeven geslachten:
 Geslacht Eugenes (2 soorten: Rivoli's kolibrie en Lawrence' kolibrie)
 Geslacht Heliomaster (4 soorten sterkeelkolibries)
 Geslacht Hylonympha (1 soort: bosnimfkolibrie)
 Geslacht Lampornis (8 soorten juweelkolibries)
 Geslacht Lamprolaima (1 soort: smukkolibrie)
 Geslacht Panterpe (1 soort: irazukolibrie)
 Geslacht Sternoclyta (1 soort: paarsborstkolibrie)

Fylogenie 
Onderstaand cladogram geeft de verschillende relaties tussen de Lampornithini en de andere onderfamilies en geslachtengroepen weer.

Kolibries